Лаврухин — славянская фамилия, женская форма Лаврухина:
 Лаврухин, Дмитрий Исаевич (настоящая фамилия Георгиевский; 1897—1939) — русский советский писатель.
 Лаврухин, Николай Васильевич (1925—1994) — украинский государственный и политический деятель.
 Лаврухин, Юрий Николаевич (1924—2016) — советский художник-график, Заслуженный художник России.

 Лаврухина, Августа Константиновна (1919—2006) — учёный-космохимик, лауреат премии имени В. Г. Хлопина (1965).
 Лаврухина, Прасковья Филипповна (1939—1999) — советская работница сельского хозяйства, доярка, Герой Социалистического Труда (1973).

Лаврухин Макар Андреевич (2012-20...) русский спортсмен по каратэ Киокушинкай